JXN steht als Abkürzung für:

 ein Rufzeichen, siehe Längstwellensender JXN
 IATA-Code des Regionalflughafens Jackson County Airport (Michigan), Vereinigte Staaten

Abkürzung